Barty steht für:

 Barty, Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Barty ist der Familienname folgender Personen:
 Ashleigh Barty (* 1996), australische Tennisspielerin
 Billy Barty (1924–2000), US-amerikanischer Schauspieler
 Chris Barty, US-amerikanischer Physiker